Ordenamiento puede referirse a:

En derecho:
Ordenamiento jurídico, el conjunto de normas globales que rigen en una determinada época y en un lugar determinado.
Ordenamiento jurídico de la Orden de Malta, el Ordenamiento jurídico especial de la Orden de Malta.
Ordenamiento jurídico administrativo, que regula las relaciones de la Administración y los ciudadanos.
Ordenamiento territorial, la normativa que regula el uso del territorio; el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se conocen como Ordenación del Territorio.
Ordenamiento ambiental
Dos importantes fuentes del derecho en la Castilla medieval y la España del Antiguo Régimen:
Ordenamiento de Nájera (1138), la promulgación donde se recogieron por el rey los privilegios de la npbleza castellana y las aportaciones de esta al ejército real.
Ordenamiento de Alcalá (1348), un conjunto de 58 leyes promulgadas con ocasión de las Cortes reunidas por Alfonso XI en Alcalá de Henares.
En informática y programación:
Algoritmo de ordenamiento, el algoritmo que pone elementos de una lista siguiendo el orden dado por una relación de orden.
Ordenamiento externo, el algoritmo de ordenamiento que puede manejar grandes cantidades de información en un lugar externo.
Ordenamiento interno
Algoritmo de ordenación natural, el algoritmo de ordenamiento que, dándole como entrada una secuencia ya ordenada, tardará para esa secuencia la menor cantidad de tiempo posible.
Algoritmo de ordenación no natural, el algoritmo de ordenamiento que, dándole como entrada una secuencia inversamente ordenada, tardará para esa secuencia la menor cantidad de tiempo posible.
Ordenamiento por mezcla, el algoritmo de ordenamiento estable basado en la técnica divide y vencerás.
Ordenamiento por inserción, el algoritmo de ordenamiento que de manera natural permite ordenar, por ejemplo, un mazo de cartas. 
Ordenamiento por selección, el algoritmo de ordenamiento que requiere O operaciones para ordenar una lista de n elementos.
Ordenamiento de burbuja, el algoritmo de ordenamiento que funciona revisando cada elemento de una lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado.
Ordenamiento rápido, el algoritmo de ordenamiento basado en la técnica de divide y vencerás, que permite ordenar n elementos en un tiempo proporcional a n log n.

En química:
Ordenamiento magnético, situación en un sólido cuando un número muy grande de momentos magnéticos se orientan de forma paralela o antiparalela entre sí.

En ecología:
Ordenamiento ambiental, el instrumento para la integración de las variables de la dimensión ambiental en las acciones para el desarrollo.